Sherlock es un nombre inglés masculino y raro, que significa literalmente "rubio", del anglosajón scir ("brillante") y locc ("mechón de pelo"), popularizado a partir del personaje literario Sherlock Holmes.

Puede referirse a:

Patronímico
 Un apellido irlandés anglificado desde el gaélico "Scurlog", del danés "feroz guerrero".

Personajes
Thomas Sherlock, obispo de Londres en el siglo XVIII.
Lorcan George Sherlock, alcalde de Dublín hasta 1945.
Sherlock Holmes, un detective ficticio de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, creado por Arthur Conan Doyle.
Sherlock Hemlock, uno de los personajes desde el programa de televisión Sesame Street.

Televisión
Sherlock, una serie de televisión emitida desde 2010, utilizando el detective ficticio Sherock Holmes.

Informática y videojuegos
Sherlock, software de búsqueda para Apple Macintosh.
Sherlock (videojuego), una aventura de texto creada en 1984 por Melbourne House.
Sherlock (ITS), un sistema de tutoría inteligente desarrollado por la Universidad de Pittsburgh y la fuerza aérea de los Estados Unidos.

Geografía
Sherlock Township en el Condado de Finney (Kansas), Estados Unidos
Sherlock, en Australia.
Sherlock, en Australia.

Otros
Sherlock (EP), EP de la boy band surcoreana Shinee.
(5049) Sherlock, asteroide del cinturón principal.
Sherlock Time, historieta argentina publicada en 1958.
Sherlock (pipa), un tipo de pipa de tabaco o cannabis.
Sherlock, grupo musical de Suecia.
Sherlock, premio literario entregado entre 1955 y 1986 por el tabloide sueco Expressen.
Sherlock, mote afectuoso para personas inteligentes o, astutas.

Otros 
Sherlock Holmes